Gabrielensi – abitanti di São Gabriel (Rio Grande do Sul)
Gabrielensi – abitanti di São Gabriel da Palha
Gabrielensi – abitanti di São Gabriel do Oeste